Ehrenhausen peut faire référence à :
 Ehrenhausen, ancienne commune autrichienne, aujourd'hui quartier de
 Ehrenhausen an der Weinstraße, bourg autrichien du district de Leibnitz, en Styrie ;
 Ehrenhausen, quartier de la commune allemande de Windeck.